Barro oder Barrô heißen folgende Orte:
 Barro (Charente), Gemeinde in Frankreich

in Spanien:

 Barro (Llanes), Gemeinde in der Provinz Asturien
 Barro (Pontevedra), Gemeinde in der Provinz Pontevedra

in Portugal:

 Barrô (Redondo)
 Barrô (Resende)
 Barrô (Águeda), Dorf und ehemalige Gemeinde im Kreis Águeda

in Brasilien:

 Barro (Ceará)
 Barro Alto (Bahia)
 Barro Alto (Goiás)
 Barro Duro

in USA:
 Barro (Kalifornien)
 Barro (Utah)

Barro ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Alberto Ferreira Braga, bekannt als Braguinha oder João de Barro (1907–2006), brasilianischer Liedermacher und Sänger
 Juan Barro (* 1956), spanischer Schwimmer
 Robert J. Barro (* 1944), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Robert R. Barro (1909/1910–1969), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Barro Colorado Island (künstliche Insel im Panama-Kanal)
 Barros (Begriffsklärung)
 Barrow (Begriffsklärung)
 Barrio (Begriffsklärung)
 Baro (Begriffsklärung)
 Burrow (Begriffsklärung)
 Barrot
 Barraud
 Barrault
 Barreau